Григорий Филиппович Друкарёв (15 апреля 1919, Могилёв — 7 октября 1986, Ленинград) — советский физик-теоретик. Доктор физико-математических наук, профессор. Основные научные работы — по физике электронных и атомных столкновений.

Биография 
Родился в Могилёве в семье ремесленника-шляпочника. Окончил Физический факультет МГУ (годы учёбы 1936—1941). Во время Великой Отечественной войны участвовал в народном ополчении, однако был демобилизован по близорукости. С 1945 года — аспирант Я. И. Френкеля в Ленинградском физико-техническом институте, окончил аспирантуру досрочно. 

С 1947 года работал в Ленинградском университете на кафедре теоретической физики (затем на кафедре квантовой механики) на должностях лаборанта, ассистента, доцента, профессора. Читал в основном курсы квантовой механики и теории столкновений.

Велика роль Г.Ф. Друкарева в организации семинара по теории атомных столкновений на кафедре квантовой механики, который впоследствии перерос рамки кафедрального и объединял людей других факультетов (матмех), институтов (ГОИ, ФТИ и др.), городов (Москва, Рига, Ташкент, Тбилиси, Ужгород и др.).

Жена — Г. Е. Гернет (1920—2006), дочь Е. С. Гернета, астроном, кандидат физико-математических наук, в течение нескольких десятилетий была доцентом кафедры высшей математики Ленинградского электротехнического института связи им. Бонч-Бруевича (ЛЭИС), участник Великой Отечественной войны, награждена несколькими медалями СССР и РФ.

Сын — Евгений (08.07.1947—13.12.2020), физик-теоретик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова.
.

Библиография 
 Теория столкновений электронов с атомами. — М.: Физматгиз, 1963.
 Столкновения электронов с атомами и молекулами. — М.: Наука, 1978.
 Квантовая механика. — Л., 1988.

Примечания

Ссылки 
 Друкарев Григорий Филиппович в Российской Еврейской Энциклопедии.
 Друкарев Григорий Филиппович. Биография.
 Ю. Н. Демков. Памяти Григория Филипповича Друкарёва // Успехи физических наук. — 1988. — Т. 54, вып. 2. — С. 338—340.
 Г. Ф. Друкарёв на сайте кафедры квантовой механики физического факультета СПбГУ

Физики СССР
Физики XX века
Физики-теоретики СССР
Выпускники физического факультета МГУ
Преподаватели физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета